Cruzeiro (munteenheid), historische munteenheid
 Cruzeiro (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Cruzeiro (Federaal District), bestuurlijke regio in het Federaal District van Brazilië
 Cruzeiro EC, een Braziliaanse voetbalclub uit Belo Horizonte
 Cruzeiro EC (Porto Velho), een Braziliaanse voetbalclub uit Porto Velho